|-
| 131101 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131102 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131103 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131104 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131105 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131106 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131107 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131108 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131109 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131110 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131111 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131112 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131113 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131114 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131115 - || 2001 BN || 17 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131116 - || 2001 BS || 17 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131117 - || || 16 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131118 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131119 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131120 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131121 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131122 - || || 19 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131123 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131124 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131125 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131126 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131127 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131128 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131129 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131130 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131131 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131132 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131133 - || || 24 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131134 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131135 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131136 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131137 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131138 - || || 28 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131139 - || || 17 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131140 - || || 17 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131141 - || || 18 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131142 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131143 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131144 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131145 - || || 27 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131146 - || || 29 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131147 - || || 31 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131148 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131149 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131150 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131151 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131152 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131153 - || || 2 de febrer, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 131154 - || || 3 de febrer, 2001 || Piera || J. Guarro
|-
| 131155 - || || 2 de febrer, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 131156 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131157 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131158 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131159 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131160 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131161 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131162 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131163 - || || 1 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131164 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131165 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131166 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131167 - || || 3 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131168 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131169 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131170 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131171 - || || 15 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131172 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131173 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131174 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131175 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131176 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131177 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131178 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131179 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131180 - || || 15 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 131181 - || || 15 de febrer, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 131182 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131183 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131184 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131185 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131186 - || 2001 DS || 16 de febrer, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 131187 - || 2001 DW || 16 de febrer, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 131188 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131189 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131190 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131191 - || || 17 de febrer, 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| 131192 - || || 16 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131193 - || || 17 de febrer, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 131194 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131195 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131196 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131197 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131198 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131199 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131200 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
1